Takhar kan syfta på:

 Takhar (provins) – en av Afghanistans 34 provinser
 Takhar University – ett universitet i Afghanistan i provinsen Takhar